Hüneke ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Hüneke (* 1944), deutscher Kunsthistoriker und Provenienzforscher
 Edzard Hüneke (* 1971), deutscher Sänger
 Hans Hüneke (1934–2015), deutscher Leichtathlet und Olympiateilnehmer
 Marlis Grotheer-Hüneke (* 1951), deutsche Politikerin (SPD), MdBB